El término pez palo puede referirse a las siguientes especies de pez:

 Alopias vulpinus: Pez palo;
 Bembrops greyi: Pez palo guineano
 Bembrops heterurus: Pez palo;
 Merluccius gayi gayi: Peje palo;
 Merluccius gayi peruanus: Peje palo;
 Percophis brasiliensis: Peje palo;
 Physiculus talarae: Pez palo;
 Rachycentron canadum: Peje palo;
 Rineloricaria jubata: Palo seco;

Referencias 

palo